Löwenjagd steht für
 Die Löwenjagd, dänischer Stummfilm (1907)
 Leipziger Löwenjagd (1913)

Kunstwerke:
 Königliche Löwenjagd (Ninive), Relief aus Mesopotamien
 Löwenjagd-Stele, Mesopotamien
 Löwenjagd-Palette, Ägypten

Siehe auch: 
 Die Löwin und ihr Jäger
 Ein Löwenjäger
 Der Löwenjäger, Roman von Javier Tomeo aus dem Jahr 1987